La Coppa Davis 1949 è stata la 38ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 28 nazioni: 24 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 26 al 28 agosto.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1949
 1949